Castulo – diminutivo del nome proprio di persona Casto
Castulo – antica capitale dell'Oretania, a pochi chilometri dall'odierna Linares
Castulo – genere di falene della famiglia delle Arctiinae